Зелена мечеть може означати:

 Єшиль-Джамі (Зелена мечеть) — мечеть, що була побудована у 1764 році в Бахчисараї. Зруйнована 1946 року.
 Зелена мечеть (Балх) — мечеть у місті Балх, Афганістан.
 Зелена мечеть (Бреттен) — мечеть у місті Бреттен, Німеччина.
 Зелена мечеть (Бурса) — мечеть у місті Бурса, Туреччина.
 Зелена мечеть (Ізник) — мечеть у місті Ізник, Туреччина.
 Зелена мечеть (Маніла) — мечеть у місті Маніла, Філіппіни.
 Зелена мечеть (Острів Гонконг) — мечеть на острові Гонконг.
 Мечеть Ал-Кадра — мечеть біля гори Гарізім, Палестина.